Фрэнк Уильям Холлетт (; 13 апреля 1911, Норт-Сидни — 20 апреля 1999, Миссиссога) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1939, 1941).

Карьера

Игровая карьера 
Его первым клубом в НХЛ была «Оттава Сенаторз», в котором он отыграл целый сезон, ярко проявив себя. Весной 1934 года перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», где результативно отыграл в сезоне 1934/35, в котором заработал 26 очков.

По ходу следующего сезона Холлетт был выкуплен «Бостон Брюинз», где стал одним из лидером обороны «Брюинз», с которым в 1939 и 1941 годах завоевал два Кубка Стэнли, а по итогам сезона 1942/43, заработав 44 очка, вошёл во Вторую команду звёзд. По ходу следующего сезона он был обменян в «Детройт Ред Уингз», где также был лидером, как атакующий защитник.

Его последним клубом в карьере стал «Китченер—Ватерлоо Датчмен», где отыграв три сезона он закончил карьеру.

Тренерская карьера 
По окончании карьеры работал главным тренером «Торонто Мальборос» с 1950 по 1951 год.

Смерть 
Умер 20 апреля 1999 года в Миссиссоге через неделю после 88-летия.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады